VPD steht als Abkürzung für:
 Vessel Protection Detachment, Schutzteams auf Handelsschiffen
 Vancouver Police Department, kanadischer Polizeidienst
 Volkspolizeidienststelle, siehe Deutsche Volkspolizei
 Vapour phase decomposition, Gasphasenzersetzung

VPD